Короткий разгибатель пальцев () — мышца тыла стопы.

Плоская мышца. Залегает непосредственно на тыльной поверхности стопы. Начинается от верхней и латеральной поверхностей передней части пяточной кости и, направляясь кпереди, переходит в четыре узких сухожилия. Они срастаются в дистальном отделе с сухожилиями длинного разгибателя пальцев () и прикрепляются к основанию проксимальных, средних и дистальных фаланг II—V пальцев, вплетаясь в тыльную фасцию стопы. В некоторых случаях сухожилие к мизинцу отсутствует.

Функция 

Осуществляет разгибание II—IV (V) пальцев стопы вместе с незначительным их отведением в латеральную сторону.

Примечания 

Мышцы стопы